Satrustegui ist

 der französische Name des Ortes Satrustegi im Baskenland 
 der Nachname von Jesús María Satrústegui